Lilioceris — род  из подсемейства  в семействе .

Распространение 
На территории бывшего СССР распространены 5 видов.

Описание 
Переднеспинка с глубокой перетяжкой посередине. Перетяжка за глазами на верхней стороне не вырезана, по бокам не глубокая.

Экология 
Взрослые жуки и их личинки живут на растениях семейств лилейных (Liliaceae) и диоскорейных (Dioscoreaceae).

Систематика 
Некоторые виды этого рода:
 Lilioceris bakewelli (Baly, 1859)
 Lilioceris chamelus (Duvivier, 1884)
 Lilioceris exilis (Weise, 1923)
 Lilioceris faldermanni (Guérin-Méneville, 1829)
 Lilioceris laeviuscula (Weise, 1882)
 Lilioceris lilii (Scopoli, 1763)
 Lilioceris merdigera (Linnaeus, 1758)
 Lilioceris nigripes (Fabricius, 1775)
 Lilioceris schneideri (Weise, 1900)
 Lilioceris severini (Jacoby, 1893)
 Lilioceris stercoraria (Linnaeus, 1767)
 Lilioceris tibialis (A. et G.B. Villa, 1838)

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Трещалки
Роды жесткокрылых